Gordius aeneus är en djurart som tillhör fylumet tagelmaskar, och som beskrevs av Villot 1874. Gordius aeneus ingår i släktet Gordius, och familjen Gordiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Tagelmaskar
aeneus